Schrenkia mogoltavica är en flockblommig växtart som beskrevs av Politova. Schrenkia mogoltavica ingår i släktet Schrenkia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
mogoltavica